La Virtud kan syfta på:

Honduras 

 La Virtud (kommun), Departamento de Lempira, 
 La Virtud (ort), Departamento de Lempira,